Robert Biddulph (1761–1814) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Herefordshire i Denbigh
 Robert Biddulph (1801–1864) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Hereford
 Robert Biddulph (1805–1872) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Denbigh i Denbighshire
 Robert Biddulph (1835-1918) – brytyjski administrator kolonialny i wojskowy, generał British Army i wysoki komisarz Cypru w latach 1879-1886.